Foy est un nom propre utilisé comme prénom, nom de famille ou toponyme.

Prénom 
Foy est un prénom féminin fêté le 6 octobre. Il a pour variante la graphie Foi.

Pour Foy : 

Pour Foi :

Sainte chrétienne 
 Foy d'Agen (morte en 303), sainte martyre chrétienne

Nom de famille 

 Alfred Foy (1934-), homme politique français ;
 Alphonse Foy, directeur du télégraphe Chappe ;
 André Foy, dessinateur français ;
 Bryan Foy (1896-1977), producteur, réalisateur et scénariste de cinéma, originaire des États-Unis ;
 Claire Foy (1984-), actrice anglaise ;
 Jean Foy-Vaillant (1632-1706), numismate français ;
 Magda Foy (1905-2000), enfant star du cinéma muet américain ;
 Mackenzie Foy (2000-), actrice américaine.

Comtes, vicomtes et barons Foy 

 Maximilien Sébastien Foy (1775-1825), général français du Premier Empire
 Maximilien Sébastien Auguste Foy (1815-1871), fils du précédent, Pair de France, diplomate et homme politique français sous la Monarchie de Juillet.
 Fernand Foy (1847 - 1927), fils du précédent, homme politique français, administrateur de sociétés.
 Henri Foy (1872 - 1954), fils du précédent, administrateur de sociétés, fondateur des Courses de Compiègne.
 Sébastien Foy (1900 - 1967), époux de l'actrice Elvire Popesco.
 Tiburce Foy (1816-1870), autre fils du général Maximilien Sébastien Foy, préfet.
 Blanche Hélène Foy (1814 - 1891), madame Arcambal-Piscatory.
 Maximilien (Max) Foy (1822 - 1877), autre fils du général Maximilien Sébastien Foy, général.
 Théobald Foy (1866 - 1942), fils du précédent, homme politique français.
 Maximilien-Prosper Foy (1805-1889), neveu du général Foy, militaire et homme politique français

Toponyme 

 Foy, un village de la commune de Bastogne (section de Noville-lez-Bastogne, Belgique) ;
 Foy, un hameau de la commune d'Onhaye (section de Falaën, Belgique) ;
 Foy-Notre-Dame, un village de la commune de Dinant (Belgique).

Autre 
 Café de Foy, un ancien café parisien
 Prix Foy, une course hippique de plat se déroulant au mois de septembre sur l'hippodrome de Longchamp
 Prix Percy-W.-Foy, un prix littéraire canadien

Notes et références

Voir aussi 
 
 Île Richard-Foy
 Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté
 Jean Foy-Vaillant